Laskó, település Horvátországban
 Laskó-patak, patak Heves megyében.